Tatankaceratops sacrisonorum es la única especie conocida del género extinto Tatankaceratops (nombre que significa "cara con cuernos de bisonte") de dinosaurio ceratopsiano ceratópsido, que vivieron a finales del período Cretácico, hace aproximadamente entre 68 y 66 millones de años, durante el Maastrichtiense, en lo que hoy es Norteamérica. Los fósiles fueron recuperado de los estratos de la Formación Hell Creek del Cretácico Superior de Dakota del Sur. La especie tipo es Tatankaceratops sacrisonorum.

Tatankaceratops es un ceratópsido cuyo cráneo tiene una longitud estimada de alrededor de un metro. En su forma general se asemeja al de Triceratops, que habitó también en la misma zona, cuyo tamaño bastante menor: se trata de un adulto o al menos de un ejemplar subadulto, pero la longitud es menos de la mitad de los individuos más grandes del Triceratops. La longitud de Tatankaceratops era probablemente de no más de tres a cuatro metros y llegaría a pesar hasta dos toneladas, probablemente mucho menos.

En 2011, Nick Longrich publicó un artículo que contiene una breve revaluación de Tatankaceratops. Longrich sugiere que Tatankaceratops parece tener una extraña mezcla de características de los especímenes adultos y juveniles de Triceratops. Longrich notó que este animal podía representar una especie enana de Triceratops o simplemente un espécimen de Triceratops con un desorden de desarrollo que causó que parara de crecer prematuramente. Otros paleontólogos, incluyendo a Thomas R. Holtz, Jr., han escrito que "sospechan fuertemente" que Tatankaceratops es simplemente un ejemplar joven de Triceratops. Los autores de estudios posteriores que involucran triceratopsinos no han considerado a Tatankaceratops como un género válido. El cladograma a continuación sigue los liniamientod de a Ott y Larson de 2010.

Referencias 

Ceratopsia
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Norte